Миро́нівська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Миронівка Київської області.

 Миронівська вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Миронівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Миронівська вулиця — вулиця в місті Попасна Луганської області.
 Миронівська вулиця — вулиця в місті Слов'янськ Донецької області.
 Миронівська вулиця — вулиця в місті Фастів Київської області.

Вулиці